Festival de la Canción de Eurovisión o simplemente Eurovisión, un festival anual de la canción en el que pueden participar todos los países activos de la Unión Europea de Radiodifusión que así lo deseen y lo soliciten.

Eurovisión también puede hacer referencia a:
 Red Eurovisión, una red de distribución de televisión que aglutina a varios países.
 Festival de Eurovisión de Jóvenes Músicos, una competición bienal de música instrumental organizada por Eurovisión en el que los participantes tienen como máximo 12 años de edad.
 Festival de Eurovisión de Jóvenes Bailarines, una competición bienal de baile organizada por Eurovisión en el que los participantes tienen edades comprendidas entre los 15 y 21 años.
 Festival de la Canción de Eurovisión Junior, versión infantil del Festival de la canción de Eurovisión en el que participan niños de entre 9 y 14 años.
 Festival de baile de Eurovisión, una competición anual de baile organizada por Eurovisión.
 Eurovisión Coro del Año, una competición anual de coros organizada por Eurovisión.
 Unión Europea de Radiodifusión (UER o EBU por sus siglas en inglés), organismo formado por las emisoras de radio y televisión de varios países y que es propietario de la red Eurovisión, por la que es conocida.